Александрова Петровна Бирюкова (1906—1988) — советский и российский учёный почвовед-агроном, ведущий специалист в области мелиоративного почвоведения, земледелия и агрономии, доктор сельскохозяйственный наук, профессор. Почётный член Всесоюзного общества почвоведов при АН СССР (с 1968).

Биография 
Родилась 16 апреля 1906 года в селе Павловка Симбирской губернии в семье крестьян.

С 1925 по 1930 год обучалась на естественном отделении Саратовского государственного университета.

С 1930 по 1933 год на научно-исследовательской работе в Саратовской опытной сельскохозяйственной станции АН СССР в качестве научного сотрудника. С 1933 по 1937 год проходила обучение на очной аспирантуре по кафедре почвоведения Саратовского государственного университета. С 1954 по 1959 год обучалась на очной докторантуре Почвенного института имени В. В. Докучаева АН СССР.

С 1948 по 1988 год на научно-педагогической работе в Саратовском сельскохозяйственном институте имени Н. И. Вавилова и в Саратовском институте механизации сельского хозяйства имени М. И. Калинина в качестве ассистента, доцента и профессора кафедры почвоведения. Помимо основной деятельности А. П. Бирюкова являлась  председателем Саратовского отделения Всесоюзного общества почвоведов при АН СССР, членом Учёных советов СИМСХ имени М. И. Калинина и  Волжского НИИ гидротехники и мелиорации.

Научно-педагогическая деятельность и вклад в науку 
Основная научно-педагогическая деятельность А. П. Бирюковой была связана с вопросами в области мелиорации и почвоведения, в том числе общего и мелиоративного, вопросами агрономии, земледелия, общей биологии и растениеводства. А. П. Бирюкова занималась исследованиями в области орошения сухих степей, минерализации и процессов засоления и орошения почв Заволжья, занималась разработкой критической глубины залегания уровня солёных почв грунтовой воды. С 1968 года А. П. Бирюкова являлась почётным членом Всесоюзного общества почвоведов при АН СССР.

В 1939 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидат биологических наук по теме:  «Засоление почв при орошении», в 1959 году защитила диссертацию на соискание учёной степени  доктор сельскохозяйственных  наук по теме:   «Влияние орошения на водный и солевой режим почв Южного Заволжья». В 1960 году ей присвоено учёное звание профессор. А. П. Бирюковой было написано более сорока научных трудов, в том числе монографий, а так же научных статей и публикаций опубликованных в ведущих научных журналах, в том числе в журнале РАН — «Почвоведение». Под её руководством было защищено более десяти кандидатов сельскохозяйственных наук.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени 
 Орден «Знак Почёта»

Примечания

Литература 
 Женщины-почвоведы: Биогр. справ. / С. А. Сычева ; Под ред. Г. В. Добровольского и Н. Г. Рыбальского ; Рос. акад. наук. Ин-т географии [и др.]. -  : НИА-Природа, 2003. — 438 с. — ISBN 5-7844-0087-8
 Институт механизации и электрификации сельского хозяйства: история и современность: 1913—2003. — Саратов, 2003. — 336 c.

Почвоведы СССР